Aleksandr Andreïevitch Chine - en russe :  et en anglais  (né le  à Öskemen en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière avec le Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk B qui joue en Pervaïa Liga et dans le championnat du Kazakhstan. Dès 2004, il est promu dans l'équipe première qui est pensionnaire de la Vyschaïa Liga. En 2009-2010, il signe au Barys Astana de la Ligue continentale de hockey. Le , il inscrit son premier but dans la KHL, celui de la victoire 4-2 contre le Torpedo Nijni Novgorod.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Kazakhstan. En 2006, il a participé à l'Euro Ice Hockey Challenge. Il a également défendu les couleurs de son pays aux sélections jeunes. Il a participé à l'Universiade d'hiver 2007 au cours de laquelle son pays a remporté la médaille de bronze. Shin inscrit deux buts lors de la petite finale contre la Finlande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2 || Pervaïa Liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004|| Oustinka Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2|| Pervaïa Liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2004-2005|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga|| 20|| 1|| 1|| 2|| 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2|| Pervaïa Liga|| 45 || 16 || 24 || 40 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga|| 12|| 2|| 3|| 5|| 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Sary Arka Karaganda|| Pervaïa Liga|| 22|| 14|| 15|| 29|| 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Sary Arka Karaganda || Kazakhstan|| 6|| 5|| 6|| 11|| 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| 16|| 5|| 5|| 10|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga|| 19 || 6 || 7 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga|| 44|| 10|| 12|| 22|| 16|| 6|| 0|| 2|| 2||2
|-
| 2007-2008|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2|| Pervaïa Liga|| 2 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga|| 46|| 12|| 24|| 36|| 26 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 ||Barys Astana || KHL || 38|| 2|| 11|| 13|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Barys Astana 2|| Kazakhstan || 7|| 4|| 7|| 11|| 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL || 16|| 2|| 3|| 5|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| Barys Astana 2|| Kazakhstan || 27|| 13|| 27|| 40|| 26 || 15 || 4 || 10 || 14 || 2
|-
| 2011-2012 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL || 51|| 15|| 13|| 28|| 30|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL || 48|| 14|| 15|| 29|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 22
|-
| 2012-2013 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2 || Kazakhstan || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL || 47 || 17 || 16 || 33 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL || 47 || 9 || 25 || 34 || 20 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL || 47 || 13 || 24 || 37 || 4 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2016-2017 || Barys Astana || KHL || 15 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL || 29 || 8 || 22 || 30 || 8 || 22 || 5 || 7 || 12 || 6
|-
| 2017-2018 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL ||51 ||18 || 22 || 40 ||	16|| 5 || 0 ||	0 || 0 	||2
|-
| 2018-2019 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL ||53 || 16 || 24 || 40 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2 || Kazakhstan ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL ||51 || 13 || 26 || 39 || 8 || 5 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2020-2021 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan ||43 || 19 || 14 || 33 || 6 || 9 || 4 || 2 || 6 || 2
|-
| 2021-2022 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan  ||  ||

Au niveau international 

| 2003 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||0||0||0||0|| -5|| align="left"| Dixième de l'élite
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior ||5||3||4||7||2|| +3|| align="left"| Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2008 || align="left"|Qualification olympique || 3|| 2|| 4|| 6|| 0|| +6|| align="left"| Remporte le groupe B
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde D1 || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| +1|| align="left"| Médaille d'or de la division 1, groupe A
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2017 || align="left"|Qualification olympique || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || -2 || align="left"|  du Groupe F
|-
| 2021 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || -2|| align="left"| Dixième de l'élite

Références 

Naissance en novembre 1985
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Barys Astana
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Attaquant de hockey sur glace